Osoby o tym nazwisku:
 Fiodor Małychin – rosyjski hokeista
 Wasilij Małychin – radziecki przodownik pracy
 Władysław Małychin – ukraiński lekkoatleta